Earth, Wind & Fire — banda dos Estados Unidos formada em 1969

 Empire Wrestling Federation — associação de luta-livre estadunidense

 Enhanced Write Filter — tecnologia da Microsoft para cache em memória para o Windows XP

 Evolution Wrestling Force — empresa gaúcha de Luta Livre de Porto Alegre

Desambiguações de siglas